Danas (časopis), časopis koji je pokrenuo i uređivao Miroslav Krleža
 Danas (Zagreb), hrvatski politički tjednik
 Danas (Beograd), srbijanske dnevne novine